Sinking Spring (Pensilvânia)
Sinking Spring (Ohio)

Desambiguações de topônimos